Harry Koster (musicus), voormalig musicus, indo-rock (1932-2012))
 Harry Koster (honkballer), voormalig honkballer (1965)